Михаил Кра́вченко:
 Кравченко, Михаил Никитович (1908—1983) — полный кавалер ордена Славы. 
 Кравченко, Михаил Пантелеевич (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Кравченко, Михаил Фёдорович (1952—2011) — советский мотогонщик.